Emmo von Roden ist der Name folgender Personen:

* Emmo von Roden (General, 1861) (1861–1945), deutscher Generalmajor der Reichswehr
 Emmo von Roden (General, 1892) (1892–1945), deutscher Generalmajor der Wehrmacht